Au Brésil, Canápolis peut désigner : 
 Canápolis, municipalité de l'État de Bahia;
 Canápolis, municipalité de l'État du Minas Gerais.

Homonymie de toponyme